Оразгельды́ Эрсары́ев (1900—1978) — советский новатор колхозного производства, председатель колхоза им. Тельмана Ленинского района Ташаузской области Туркменской ССР. Дважды Герой Социалистического Труда (1947, 1957).

Биография 
Родился а в Закаспийской области (ныне  Туркмении).

C 1937 года работал председателем колхоза им. Тельмана Ленинского района Ташаузской области Туркменской ССР. Под его руководством в колхозе получены устойчивые и высокие урожаи хлопчатника.

Член КПСС с 1943 года. Делегат съездов КПСС. Член ЦК КП Туркмении. Депутат Верховного Совета СССР 2—6-го созывов.

Умер 5 февраля 1978 года.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 19.03.1947 и 14.02.1957 — за высокие урожаи хлопка.
 Награждён 6 орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также медалями СССР и ВДНХ (в том числе 5 большими золотыми и 3 золотыми).
 30.07.1951 был награждён орденом Ленина, которого был лишён Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 10.12.1952 «в связи с невыполнением показателей по урожайности хлопка-сырца».

Примечания

Литература 

 Эрсарыев, Оразгельды Тутанъерли зәхметиң нетиҗеси // Совет Түркменистаны. — 1956. — 28 окт. — С. 3.
 Эрсарыев, Оразгельды Колхозың гахрыманлары // Совет Түркменистаны. — 1964. — 28 окт. — С. 3.

Ссылки 

 
 Некролог
 Изображение Эрсарыева на сайте visualrian.фото

Умершие в Туркменистане
Дважды Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Члены ЦК КП Туркменской ССР
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Хлопководы СССР
Лишённые ордена Ленина
Делегаты XXIV съезда КПСС